Византийский танец развивался в периоды поздней античности и Средневековья, был сосредоточен в столице Византии, т. е. в Константинополе. Византийская культура была ориентирована на греческую культуру и христианство, а не на римское язычество в развитии искусства. Византийская империя существовала более тысячи лет, с IV века нашей эры до 1453 года.

История 
Древнегреческий танец в классической античности изначально считался образовательным, о чём свидетельствуют диалоги Платона по этому поводу в Законах. Однако по мере того, как греческая культура постепенно завоёвывала Рим, танцы имели меньше образовательной ценности и больше использовались в развлекательных целях. В то время танцорам давали более низкий социальный статус, чем другим артистам.

Влияние христианства также внесло изменения, когда Восточная Римская империя стремилась запретить танец и осудила его за его языческое происхождение. Однако по мере того, как Восточная православная церковь постепенно начала давать уступки огромному количеству греков, обратившихся в христианство, делая танец приемлемым, совершенствуя и одухотворяя его. Это было похоже на христианское переосмысление дохристианских праздников, легенд и символов.

Есть также сходство между византийским танцем и современным греческим танцем.

Виды танцев 
Танцы, получившие одобрение церкви, были групповыми танцами, как правило, процессиями или кругами, в которых мужчины, отделённые от женщин, совершали торжественные чинные движения. Однако сведений о танцах в этот период очень мало. Собственно, поскольку византийское искусство в основном церковное, упоминания о танце встречаются редко. Некоторые изображения византийских и метавизантийских танцев сохранились на скульптурах, миниатюрах и рукописях, но в основном на церковных фресках среди религиозных сюжетов.

В своей книге «Жизнь и культура византийцев» Федон Кукулес собрал все известные упоминания о танце в текстах того времени. Из его сочинений мы узнаем, что на Пасху устраивались женские танцы, ночные сатирические переодетые танцы на календах, танцы странствующих групп юношей на Русалии. Были танцы на свадьбах, в тавернах и на банкетах. Богатые приглашали на танцы профессиональных арфистов, юношей и девушек, особенно ценившихся за их ловкость и ловкость ног. Упоминались и танцевальные спектакли, поставленные в театре под аккомпанемент флейты и гитары.

Хотя у нас так мало описаний византийских танцев, мы знаем, что они часто «переплетались». Ведущего пляски называли корифеем (κορυφαίος) или хоролектом (χορολέκτης), и именно он начинал песню и следил за тем, чтобы круг сохранялся.

Евстафий Салоникский упоминает танец, который начинался в кругу и заканчивался тем, что танцоры стояли лицом друг к другу. Когда они не танцевали в кругу, танцоры держали руки высоко или махали ими влево и вправо. В руках они держали цимбалы (очень похожие на сегодняшние зилии) или платок, а их движения подчёркивали длинные рукава. Танцуя, они пели либо наборы песен, либо импровизированные, иногда в унисон, иногда с припевом, повторяя куплет, спетый ведущим танцором. Зрители присоединились, хлопая в ладоши или напевая. Профессиональные певцы, часто сами музыканты, сочиняли тексты по случаю.

В Константинополе важные события отмечались большими публичными танцами. Например, по возвращении победоносной византийской армии горожане заполнили улицы, танцевали с солдатами и кричали в ликовании. Зафиксированы случаи, когда люди танцевали внутри церкви на Пасху и Рождество после того, как патриарх Феофилакт дал своё разрешение.

В других случаях они танцевали и пели импровизированные песни, высмеивая императора. Солдаты танцевали во время учений и танцевали после манёвров для развлечения. Возничие танцевали на ипподроме, когда выигрывали свои гонки, а матросы танцевали немужской танец, полный изгибов и поворотов, как бы имитируя спирали лабиринта.

Популярные танцы 
Византийские танцы в популярной культуре включали:
 Сиртос (Συρτός; буквально «тянучий танец»)
 Геранос (Γερανός или Αγέρανος «круговой танец Журавль»)
 Мантилия (Μαντίλια или Μαντήλια «платки»)
 Саксимос (Σάξιμος)
 Пиррихий (Πυρρίχιος или Πυρρίχη «боевой танец»)

Придворные танцы 
В период расцвета империи придворная жизнь «протекала в своего рода балете» с точными церемониями, предписанными для каждого случая, чтобы показать, что «имперская власть может осуществляться в гармонии и порядке», и «империя, таким образом, может отражать движение Вселенной, как она была создана Творцом», согласно императору Константину Багрянородному, который написал «Книгу церемоний», описывающую в мельчайших подробностях ежегодный круговорот двора.

Установлены особые формы одежды для многих классов людей в особых случаях; на именинах императора или императрицы различные группы чиновников исполняли церемониальные танцы, одна группа была одета в «бело-голубую одежду с короткими рукавами, с золотыми лентами и кольцами на щиколотках. В руках они держат то, что называется фенгия». Вторая группа делает то же самое, но носит «одежду зелёно-красную, расколотую, с золотыми лентами». Эти цвета были знаками старых фракций гонщиков на колесницах, четыре теперь объединены только в синих и зелёных и включены в официальную иерархию.

Некоторые историки танцев полагают, что эти придворные танцы высших чиновников больше походили на сдержанную «стилизованную прогулку». Однако эмалевые бляшки на короне Мономаха, отправленной византийским императором в Венгрию примерно в 1050 году, изображают придворных женщин, танцующих с поднятыми над головой руками и резко отведённой назад одной ногой. Они показаны размахивающими длинными полосами ткани над головой, например, когда они «прыгают через скакалку».

Инструменты 
Инструменты в византийской музыке для танца включали:

 Органон
 Одинарная, двойная или множественная канавка
 Систрум (Σείστρον, «бубен, инструмент с колокольчиками»)
 Литавры (Τυμπάνι, «барабан»)
 Псалтирио (Ψαλτήρι(ο)ν, «псалтирь»)
 Лира (Λύρα)
 Керас (Κέρας, «рог»)
 Канонаки (Κανονάκι)

См. также 
 Византийская музыка
 Греческие танцы

Примечания

Литература 
 «Жизнь и культура византийцев»; Федон Кукулес.
 «Средневековый византийский танец в священных и светских местах»; статья в «Archaeologia and Techne» — март 2004 г.
 «Византийский стиль и цивилизация»; Стивен Рансимен; Книги пингвинов, 1975.
 «L'iconografia della danza nell'arte bizantina» в «Venezia Arti e Storia. Studi in onore di Renato Polacc»; Эфталия Рентеци; Ateneo Veneto, 2005; стр. 173–179.

Танцы Греции
Культура Византии